Ліга чемпіонів КАФ 2017 (офіційно 2017 Total CAF Champions League) — 53-й турнір між найкращими клубами африканських країн і 21-й у теперішньому форматі. Переможець турніру, марокканський Відад здобув право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2017 та Суперкубку КАФ 2017.

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/19 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/19 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/18 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 лютого 2017

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/18 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/19 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/18 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 березня 2017

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 вересня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/23 вересня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 вересня/21 жовтня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 жовтня 2017

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/4 листопада 2017

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів КАФ на soccerway.com

2017 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ